Miejscowości w USA:
 Brady – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Pondera
 Brady – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lincoln
 Brady – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McCulloch
 Brady – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
Gminy w USA:
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Brady (ang. Brady Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming